Dénes István (1889–1963) jogász, országgyűlési képviselő
Dénes István karmester
Dénes István újságíró, riporter